Okręty US Navy o nazwie USS  "Nebraska", pochodzącej od stanu Nebraska:

Pierwszy "Nebraska" był monitorem, który nosił wcześniej nazwę "Shakamaxon". Nazwę zmieniono w 1896 a okręt nigdy nie wszedł oficjalnie do służby. Nosił także nazwę "Hecla". Stępkę okrętu położono w 1863, a jednostkę złomowano w 1875.
Drugi "Nebraska" (BB-14) był pancernikiem typu Virginia. Był w służbie w latach 1907-1920.
Trzeci "Nebraska" (SSBN-739) jest okrętem podwodnym typu Ohio, który obecnie pozostaje w służbie (stan na 2005 rok).

Nebraska